Oberwil ZG steht für folgende Orte im Kanton Zug, Schweiz:

 Oberwil, Ortsteil von Zug (Stadt)
 Oberwil, Weiler in Cham ZG, siehe Cham ZG #Geographie